Schmetterlingfische sind: 

die Familie der meistens Falterfische (Chaetodontidae) genannten Fische aus der Ordnung der Barschartigen (Perciformes).
die Familie der Schmetterlingsfische (Pantodontidae) aus der Ordnung der Knochenzünglerartigen (Osteoglossiformes) mit dem Schmetterlingfisch (Pantodon buchholzi) als einziger Art.